Leuthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Leuthardt (* 1956), Schweizer Jurist, Autor und Politiker

 Urs Leuthardt (* 1935), Schweizer Pianist und Organist 

Siehe auch:
 Leuthard